Zeyher ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig Philipp Zeyher (1799–1858), deutscher Gärtner und Pflanzensammler
 Johann Michael Zeyher (1770–1843), deutscher Gärtner und Botaniker

Siehe auch:
 Zeiher
 Zeyer
 Zeier